Wartburg — марка восточногерманских легковых автомобилей, выпускавшихся с 1955 по 1991 год на народном предприятии Automobilwerk Eisenach в городе Айзенах.

С 1955 по 1967 год выпускалась модель Wartburg 311. Изначально он представлял собой рестайлинговый вариант автомобиля IFA F9 с новым кузовом, но на протяжении своего выпуска был существенно модернизирован технически, получив полностью новое шасси. Выпускались также модификации — Wartburg 312 (универсал), Wartburg 313 (родстер) и пикап.

С 1965 по 1988 год выпускался новый автомобиль Wartburg 353. Модификации — Wartburg 353W Tourist c кузовом универсал, пикап Trans, кюбель. Автомобиль имел смелый и современный для 1965 года дизайн кузова и неплохие по тем временам технические характеристики.

В 1985 году базовый Wartburg 353 и все его модификации подверглись рестайлингу, который коснулся прежде всего внешнего вида: изменённого переднего оформления кузова, задних фонарей. С 1988 по 1991 год выпускалась модификация Wartburg 1.3, представлявшая собой комбинацию рамы и кузова поздней модели «353» с четырёхтактным двигателем Volkswagen объёмом 1,3 литра. Автомобиль получил новую решётку радиатора, пластиковые бампера, блок-фары и новые задние фонари.

Первое поколение

Второе поколение

Модернизации 
На протяжении выпуска Wartburg-353 пережил несколько незначительных модернизаций — в 1975 (переименован в Wartburg 353 W), 1983 и 1985 годах. Wartburg 353 W отличался дисковыми тормозами спереди, чернённой решёткой радиатора и новой панелью приборов. В 1983 году были модернизированы впускной коллектор, карбюратор, барабанные тормоза, был применён электронный прерыватель указателей поворотов.

См. также 
 Trabant
 Автомобильная промышленность ГДР

Примечания 

Промышленность ГДР
Автомобили ГДР
Автомобили Германии
Айзенах